El término Estado de Bolívar puede referirse a:

 Estado Bolívar, estado federal que pertenece a Venezuela;
 Estado Bolívar, estado federal histórico de Venezuela, existente entre 1864 y 1881;
 Estado Bolívar, estado federal histórico de Venezuela, existente entre 1881 y 1899;
 Estado de Bolívar, estado federal de los Estados Unidos de Colombia, existente entre 1857 y 1886.